Dolans Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dolans Bay (vik), New South Wales, 
 Dolans Bay (ort), New South Wales, Sutherland Shire, 

Robotskapade Australienförgreningar